Abraçada, mostra d'afecte

 Art: L'abraçada, obra de Pablo Picasso al Museu Picasso de Barcelona

 Biologia: Abraçador, terme botànic

 Història: 
 Abraçada d'Acatempan, esdeveniment de la història de Mèxic
 Abraçada de Bergara, Conveni de Bergara

 Informàtica: Abraçada mortal una situació on dues o més accions s'esperen mútuament